Чемпионат Европы по снукеру 1998 () — главный любительский снукерный турнир 1998 года в Европе, проходивший с 7 по 17 мая в Финляндии. Победителем чемпионата среди мужчин стал исландец Кристьян Хельгасон, обыгравший в финале мальтийца Алекса Борга со счётом 7:2. В женской части турнира победила североирландка Карен Корр; в финале она выиграла у предыдущей чемпионки, Келли Фишер, со счётом 5:2.

Формат 
Чемпионат Европы включал в себя две категории: среди мужчин и женщин. Чемпион Европы в мужском разряде получал право играть в мэйн-туре на следующий сезон.

В мужской части турнир начался с групповой стадии. 47 игроков были разбиты на 8 групп. В стадию плей-офф, которая начиналась с 1/8 финала, выходили по двое снукеристов из каждой группы, набравших наилучшие показатели по итогам этапа, причём те, кто занял первое место, были «сеяными» и не могли встретится между собой в первой стадии нокаут-раунда. Матчи 1/8—1/4 игрались до 5 побед, полуфиналы — до 6, финал — до 7 побед.

В женской части сначала также прошла групповая стадия, в которой участвовали 23 игрока (всего 4 группы). В плей-офф (четвертьфинал) выходили по 2 человека; занявшие 1 место в группе также получали посев и не могли играть между собой в первом раунде плей-офф. Четвертьфиналы и полуфиналы проходили до 4 побед, финал — до 5.

Результаты

Чемпионат среди мужчин

Плей-офф

Чемпионат среди женщин

Плей-офф 
{{Турнир8

||  Келли Фишер1|4|  Хелена Ниберг|3
||  Лиза Куик4|4|  Карин ван дер Мейд|0
||  Ким Шоу3|4|  Джули Гиллеспи|1
||  Карен Корр2|4|  Энн-Софи Лёфгрен|0

||  Келли Фишер1|4|  Лиза Куик4|1
||  Ким Шоу3|1|  Карен Корр2|4

||  Келли Фишер1|2|  Карен Корр2|5
}}

 Чемпионат среди игроков до 19 лет 
Этот турнир прошёл на Мальте, и, хотя он не входил в общую программу чемпионата Европы, также являлся его частью. Победителем стал валлиец Иан Прис, обыгравший в финале ирландца Шона О’Нила со счётом 7:3.

 Командный кубок Европы 
Кубок Европы, как и чемпионат для юниоров, проводился отдельно от основного чемпионата, однако также считается его частью. Он прошёл в Вене, Австрия, а победительницей турнира стала сборная Бельгии. Второе место заняла Финляндия.

Командный кубок Европы состоял только из групповой стадии. Кроме того, в нём могли принять участие только страны континентальной Европы.

 Брейки 

 Мужской турнир 
 140 Маркку Хамяляйнен
 139 Алекс Борг
 131 Марк Эсдейл
 127 Марио Гёйденс
 113 Крейг Батлер
 113 Бьёрн Ханевеер
 105 Скотт Маккензи
 104 Кристьян Хельгасон
 104 Даррен Спаркс

Женский турнир 
 73, 64 '''Карен Корр
 69 Джули Гиллеспи

Примечания

Ссылки 
 Результаты турнира на snooker.org

Чемпионат Европы по снукеру
1998 год в снукере
Май 1998 года
Спорт в Финляндии в 1998 году
Чемпионаты Европы в Финляндии
снукер